Чемпионат Абхазии по футболу 2000/01 — 8-й розыгрыш чемпионата Абхазии по футболу. Турнир прошёл в три круга. И прошёл по системе «осень-весна». Чемпионом страны впервые в своей истории стал Абазг-АГУ из города Сухум.

Турнирная таблица

Индивидуальные награды

Примечания 

Чемпионат Абхазии по футболу